Семильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте-де-Гвадалахара. Занимает площадь 49,91 км². Население — 43 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары